Midsommarskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Midsommarskär, del av Ramsö, Korpo, Åboland, 
 Midsommarskär, Kimitoön, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar